Дайбово — село в Дмитриевском сельском поселении Турочакского района Республики Алтай России.

История 
Основано в 1887 году, по другим данным — в 1828 году Никифором Дайбовым, по фамилии которого оно получило название.

География 
Расположено в северной части Республики Алтай, на левом берегу р. Бия. Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Дайбовская. С западной стороны протекает река Тибезя, а с южной — река Неметка.

Население 

В 1989 году проживало 9 человек, в 2002-ом 8

Транспорт 
Просёлочные дороги. Зимник

Примечания 

Населённые пункты Турочакского района
Населённые пункты на реке Бия